Urbar (bij Koblenz), een plaats in het Duitse district Mayen-Koblenz, Rijnland-Palts
Urbar (Rhein-Hunsrück-Kreis), een plaats in het Duitse district Rhein-Hunsrück-Kreis, Rijnland-Palts